Le nom Alexandre Ivanov, ou Aleksandr Ivanov peut faire référence à :
 Alexandre Ivanov (1806–1858), peintre russe ;
 Alexandre V. Ivanov (? - ?), architecte russe, notamment auteur de la Loubianka, à Moscou ;
 Alexandre Ivanov (collectionneur) (né en 1962) ;
 Alexandre Ivanov ( – ), réalisateur soviétique ;
 Aleksandr Ivanov (1928–1997), joueur de football soviétique ;
 Aleksandr Ivanov (1953–2012), joueur de football soviétique ;
 Alexander Ivanov (né en 1956), grand maître du jeu d'échecs américain d'origine russe ;
 Aleksandr Ivanov (né en 1982), athlète russe qui pratique le lancer du javelot ;
 Aleksandr Ivanov (né en 1987), joueur russe de volley-ball ;
 Aleksandr Ivanov (né en 1989), haltérophile russe ;
 Aleksandr Ivanov (né en 1993), athlète russe qui pratique la marche ;
 Aleksander Ivanov (né en 1994), chanteur biélorusse ;
 Alexandre Y. Ivanov (né en 1961), chanteur russe.